Новосёлковский сельсовет :

Белоруссия

Брестская область 
 Новосёлковский сельсовет (Кобринский район) — сельсовет, Кобринский район
 Новосёлковский сельсовет (Ляховичский район) — сельсовет, Ляховичский район

Витебская область 
 Новосёлковский сельсовет (Витебская область) — сельсовет, Поставский район

Гомельская область 
 Новосёлковский сельсовет (Петриковский район, Гомельская область) — сельсовет, Петриковский район

Гродненская область 
 Новосёлковский сельсовет (Гродненская область) — сельсовет, Ошмянский район

Минская область 
 Новосёлковский сельсовет (Борисовский район) — упразднённый сельсовет, Борисовский район
 Новосёлковский сельсовет (Дзержинский район) — упразднённый сельсовет, Дзержинский район
 Новосёлковский сельсовет (Пуховичский район) — сельсовет, Пуховичский район
 Новосёлковский сельсовет (Несвижский район) — сельсовет, Несвижский район

Россия 
 Новосёлковский сельсовет — в Зарайском районе Московской области (до 1936, 1968—1994)
 Новосёлковский сельсовет — в Лопасненском (1929—1954), Чеховском (1954—1959, 1965—1994), Серпуховском (1959—1963) и Ленинском (1963—1965) районах Московской области
 Новосёлковский сельсовет — в Михневском (1939—1957) и Ступинском (1957—1994) районах Московской области